Султанский — фамилия.

Известные носители 
 Султанский, Иосиф Исаакович (1851—1922) — караимский учёный и учитель, благословил построение кенассы в Киеве.
 Султанский, Исаак Мордехаевич (1824—1899) — караимский учёный, учитель и проповедник.
 Султанский, Мордехай Иосифович (1785—1878) — караимский учёный, писатель и педагог.